Colours eller Colors kan henvise til

 Colours (Michael Learns to Rock-album), et album fra 1993
 Colours (Christopher-album), et album fra 2012
 Colors, en amerikansk film fra 1988